Le tournoi de Bogota 2014 se déroule du 14 au 20 juillet sur dur et fait partie de la catégorie 250 Series.

Faits marquants

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Bogota
Sport en Colombie en 2014
Tennis en juillet 2014